Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1930/31 (Midden-Duitsland), het twaalfde Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond
 Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1930/31 (Zuidoost-Duitsland), het zestiende Opper-Lausitzs gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond